Kazancı (Bismil), een dorp in het Turkse district Bismil
Kazancı (Demirci), een dorp in het Turkse district Demirci
Kazancı (Ermenek), een dorp in het Turkse district Ermenek
Kazancı (Hınıs), een dorp in het Turkse district Hınıs
Kazancı (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
Kazancı (Kavak), een dorp in het Turkse district Kavak
Kazancı (Osmaneli), een dorp in het Turkse district Osmaneli
Kazancı (Turhal), een dorp in het Turkse district Turhal